Friedrich von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Karl Ludwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1757–1816), letzter Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck sowie preußischer, russischer und dänischer Generalleutnant, siehe Friedrich Karl Ludwig (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck)
 Friedrich Ludwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1653–1728), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck und Generalfeldmarschall, siehe Friedrich Ludwig (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck)